Taidong ist:

 eine alternative Schreibweise der Stadt Taitung auf der Insel Taiwan;
 die Gemeinde Taidong (太东乡) des Kreises Yi’an in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Taidong (Yi'an).